Valencia Open 500 2014 — 20-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Валенсии, Испания, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 500.

В 2014 году турнир прошёл с 20 по 26 октября.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Михаил Южный
 в парном разряде —  Александр Пейя и  Бруно Соарес

Общая информация 
В одиночных соревнованиях приняло участие два представителя Топ-10 мирового рейтинга. Первым номером посева в одиночном турнире стал Давид Феррер (№ 5 в мире на тот момент). Испанец на домашнем турнире смог дойти до полуфинала, где он проиграл Энди Маррею (№ 11 в мире на тот момент), посеянному на турнире под третьем номером. В итоге британец смог завоевать титул, переиграв в финале другого испанского теннисиста Томми Робредо. Маррей выиграл местные соревнования во второй раз (до этого он побеждал в 2009 году). Еще один представитель Топ-10 чех Томаш Бердых (№ 7 в мире на тот момент) проиграл уже в первом раунде Пабло Андухару, несмотря на второй номер посева. Прошлогодний победитель россиянин Михаил Южный защищал свой титул, однако уже в первом раунде он проиграл бразильцу Томасу Беллуччи, который пробился в основной турнир, пройдя квалификационный отбор.

В парном турнире первые номера посева и победители двух последних розыгрышей Александр Пейя и Бруно Соарес выбыли уже на старте, уступив Леонардо Майеру и Жуану Соузе, а вторые номера посева испанцы Марсель Гранольерс и Марк Лопес снялись с турнира из-за травмы Гранольерса. В их отсутствие победу в соревнованиях одержали Жан-Жюльен Ройер и Хория Текэу, которые были посеяны под четвёртым номером. В финале они обыграли Кевина Андерсона и Жереми Шарди.

Соревнования

Одиночный турнир 
 Энди Маррей обыграл  Томми Робредо со счётом 3-6, 7-6(7), 7-6(8).
 Маррей выигрывает 3-й одиночный титул в сезоне и 31-й за карьеру основном туре ассоциации.
 Робредо сыграл свой 3-й одиночный финал в сезоне и 22-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Третий раунд
| RD4=Четвертьфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=8
| RD1-team01= Ж. Симон
| RD1-score01-1=0
| RD1-score01-2=3
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= А. Долгополов
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Ж. Шарди
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= М. Джазири
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= М. Гранольерс
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=2r
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= П. Карреньо
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= Н. Гомбош
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=4
| RD1-team08= Ф. Лопес
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=5
| RD1-team09= Дж. Изнер
| RD1-score09-1=63
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Т. Робредо
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Я. Лу
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Г. Гарсия
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= Д. Лайович
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=7
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Ж. Соуза
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=68
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= П. Андухар
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=2/WC
| RD1-team16= Т. Бердых
| RD1-score16-1=3
| RD1-score16-2=2
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01= 
| RD2-team01= А. Долгополов
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=64
| RD2-score01-3=5
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Ж. Шарди
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=7
| RD2-score02-3=7

| RD2-seed03=WC
| RD2-team03= П. Карреньо
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=4
| RD2-team04= Ф. Лопес
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= Т. Робредо
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Я. Лу
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Д. Лайович
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=
| RD2-team08= П. Андухар
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= Ж. Шарди
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=WC
| RD3-team02= П. Карреньо
| RD3-score02-1=1
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= Т. Робредо
| RD3-score03-1=7
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=
| RD3-team04= П. Андухар
| RD3-score04-1=64
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=
| RD4-team01= Ж. Шарди
| RD4-score01-1=67
| RD4-score01-2=62
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=
| RD4-team02= Т. Робредо
| RD4-score02-1=7
| RD4-score02-2=7
| RD4-score02-3=
}}

 Финал 

 Парный турнир 
  Жан-Жюльен Ройер /  Хория Текэу''' обыграли  Кевина Андерсона /  Жереми Шарди со счётом 6-4, 6-2.
 Ройер выигрывает свой 8-й парный титул в сезоне и 17-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Поспишил выигрывает свой 8-й парный титул в сезоне и 24-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Valencia Open 500

 Мировой тур ATP 2014

 Мировой Тур ATP 500

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Испания
Теннис
Октябрь 2014 года
2014